Вера Владимировна Майорова-Земская (род. 19 июля 1939) — советская и российская актриса театра и кино.

Биография 
Вера Майорова-Земская родилась 19 июля 1939 года. После окончания в 1962 году театрального училища имени Щукина была принята в труппу Театра на Малой Бронной. В кино стала сниматься с 1957 года (кинокартина «Девушка без адреса»), ещё будучи студенткой театрального училища, а в 1962 году снялась в комедиях Ролана Быкова «Семь нянек» и Тамары Лисициан «Космонавт №…».

Творчество

Работы в театре 
 «Платон Кречет» — Валя
 «Воспоминания» — Женя
 «Дон Жуан» Ж. -Б. Мольера — Шарлота
 «Три сестры» А. П. Чехова — Наташа
 «Рассказ от первого лица» — Леночка Старикова
 «Королевские цветы» — Лучия
 «Трибунал» — Галя
 «Счастливые дни несчастливого человека» А. Арбузова — Ариша
 «Гроссмейстерский бал» — Кира
 «Не от мира сего» — Капитолина
 «Лето и дым» Т. Уильямса — Розмери
 «Леший» А. П. Чехова — Войницкая
 «А все-таки она вертится?..» А. Хмелика — Алла Константиновна
  — «Ханна» по пьесе П. У. Энквиста — Женщина
  — «Дети?!», по пьесе С. Найдёнова «Дети Ванюшина», реж. Лев Дуров — Арина Ивановна

Фильмография 
  — Девушка без адреса — прохожая (нет в титрах)
  — Сверстницы — эпизод (нет в титрах)
  — Космонавт №… — Анна Васильевна
  — Семь нянек — Алла
  — Лушка — Лушка Кукушкина, шофёр такси
  — Свет далёкой звезды — Лиза Прохорова
  — Следствие ведут ЗнаТоКи. Чёрный маклер (дело N1) — Раечка
  — Платон Кречет — Валя (нет в титрах)
  — В номерах — Анюта
  — Всего несколько слов в честь господина де Мольера — Матюрина
  — Трибунал — Галя
  — Не от мира сего — Капитолина
  — Этот фантастический мир (выпуск 3)
  — Полынь — трава горькая — Лиза, жена Павла
  — Экзамен на бессмертие — мать
  — Письма мертвого человека — Анна
  — Мужские портреты — Ольга Строкова
  — Посетитель музея — управляющая
  — Сфинкс — Людмила Борисовна
  — Как живёте, караси? — жена Тищенко
 ,  — Железный занавес — американка, мать Пети, жена Ефима Семёновича
  — Артист и мастер изображения — тёща Савельева
  — Клетка — Раиса
  — Леди Босс — эпизод
  — Next 2 — мать Семирядина
  — Жизнь продолжается — бабушка Марины
  — Лола и Маркиз — бабка Мухина
  — Дом-фантом в приданое (Украина) — тётя Вера
  — И всё-таки я люблю… — главврач
  — Паутина-2 (Фильм № 2 Ненастоящий полковник) — эпизод
  — Поцелуй не для прессы — женщина с яблоками

Примечания

Ссылки 
 Вера Майорова на сайте Театра на Малой Бронной.
 Актриса на сайте Актёры советского и российского кино

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина